Erlental ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Erlental, bis 1933 Olschöwen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Olszewo (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Erlental, bis 1936 Zirkowitz, Kreis Oppeln, Schlesien, seit 1945: Żerkowice (Komprachcice)/Zirkowitz, Ort im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Erlental, umgangssprachliche Bezeichnung für Steierdorf, jetz: Anina, Ort im Kreis Caraș-Severin/Banat, Rumänien

Siehe auch:
 Erlenbach
 Erlengraben
 Erlenklinge